"Serpa" pode ser:
 Serpa, cidade portuguesa
 Futebol Clube de Serpa
 Castelo de Serpa
 Dinastia de Serpa
 Honório Serpa, município do Paraná

Desambiguações de topônimos